Adolphe Pieyre (Adolfo Pieyre en Espagne ; Henri, Adolphe Pieyre de Boussuges) (1848-1909), écrivain, journaliste et homme politique français ; 
 André Pieyre de Mandiargues (André Paul Édouard Pieyre de Mandiargues) (1909-1991), écrivain surréaliste français ; 
 Jean Pieyre (Jean, baron Pieyre) (1755-1839), homme politique français ;
 Jean-Marie Pieyre (Joan Maria Pieire en occitan) (1954-1998), écrivain français de langue occitane ; 
 Jules Pieyre (n. 1860), homme politique français ;
 Marius Pieyre (1867-1935), homme politique français.

Références

Articles connexes 
 Familles subsistantes de la noblesse française
 Familles subsistantes de la noblesse d’Empire